redding (nood), het uitvoeren van een redding
 redding (sport), het afwenden van een nadelige situatie
 Redden (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten

Personen
Barry Redden (1960) - Amerikaans American footballer
Billy Redden (1956) - Amerikaans acteur
Chrissy Redden - Canadees wielrenner
James A. Redden (1929–2020) - Amerikaans rechter
Monroe Minor Redden (1901-1987) - Amerikaans congreslid
Wade Redden (1977) - Canadees ijshockeyer